«Последний защитник Камелота» () — сборник рассказов и повестей американского писателя-фантаста Роджера Желязны.
Сборник рассказов был издан несколько раз — в 1980, 1981 и в 2002 годах.

Сборник 1980 года был издан в мягкой обложке (в формате покет-бук) и содержал рассказы:
 Страсти господни () (написан в 1962)
 Всадник! () (написан в 1962)
 Пиявка из нержавеющей стали () (написан и издан впервые в 1963 году под псевдонимом Харрисон Денмарк)
 Ужасающая красота () (написан в 1963)
 Сообщающий форму () (написан в 1964, премия Небьюла 1966 года за лучший рассказ)
 И вот приходит сила () (написан в 1966)
 Ауто-да-фе () (написан в 1967)
 Долина проклятий () — повесть, опубликована в журнальной версии (написан в 1967), на основе повести в 1969 году Желязны опубликовал одноимённый роман
 Жизнь, которую я ждал () (написан в 1966)
 Мёртвое и живое () (написан в 1974)
 Игра крови и пыли () (написан в 1975)
 Награды не будет () (написан в 1977)
 Не женщина ли здесь о демоне рыдает? () (написан в 1977)
 Последний защитник Камелота () (написан в 1979, премия Балрог 1980 года за лучший короткий рассказ)
 Жди нас, Руби Стоун () (написан в 1978)
 Получеловек () (написан в 1979)

В 1981 году сборник был переиздан в твёрдом переплёте с дополнительно включёнными рассказами:
 Все уходят () (написан в 1980)
 Огонь и/или лёд ()
 Джек-тень () (написан в 1978, является приквелом к роману «Джек из Тени»)
 Очень хороший год () (написан в 1979)

В 2002 году был издан сборник в виде электронной книги формата iBooks для устройств компании Apple. В состав сборника входили как уже опубликованные, так и не изданные ранее произведения:
 Введение (), написанное Робертом Сильвербергом
 И вот приходит сила
 Жизнь, которую я ждал
 Мёртвое и живое
 Получеловек
 Возвращение палача () (написан в 1975, премии Хьюго и Небьюла 1976 года)
 Вечная мерзлота () (написан в 1986)
 ЛОКИ 7281 ()
 Манна небесная () (1984)
 24 вида горы Фудзи кисти Хокусая () (написан в 1985)
 Вернись к месту убийства, Алиса, любовь моя () (написан в 1992)
 Последний защитник Камелота

Ссылки 
  (жанровая классификация, аннотация, издания, отзывы)
 http://www.roger-zelazny.com  

Книги 1980 года
Романы Роджера Желязны
Литературные сборники 1980 года